

Sciences 
 Action d’une force, en physique, et son principe de moindre action
 Action de groupe, utilisée en algèbre

Philosophie 
 Action, concept majeur, surtout développé par Hannah Arendt (voir aussi Acte/Puissance)
 Philosophie de l'action

Économie 
 Action, titre de propriété d'une société de capitaux
 Action, en Suisse romande  vente réclame, vente promotionnelle
 Action, chaîne de magasins hard-discount néerlandaise

Droit 
 Action, en droit romain
 Action civile, en droit français, action ouverte à la partie lésée pour obtenir réparation
 Action d'état, action civile portant sur l'état civil d'une personne
 Action oblique, en droit civil français, action indirecte exercée par un créancier à la place de son débiteur
 Action paulienne, en droit français, action d'un créancier pour demander l'annulation d'un acte d'appauvrissement effectué par son débiteur
 Action, en droit budgétaire français, en application de la loi organique relative aux lois de finances de 2001, une sous-partie d’un programme (triptyque mission-programme-action)
 Action réelle, action par laquelle on demande en Justice la reconnaissance ou la protection soit d'un droit réel
 , action en justice effectuée par le Ministère public
 Action terroriste, attentat contre le bien public

Cinéma 
 Film d'action, film dont l'intrigue est inspirée d'une succession de scènes spectaculaires
 Action, film de John Ford sorti en 1921
 Action, film de Tinto Brass sorti en 1980
 « Action ! », lors du tournage d'un film, signal donné par un réalisateur aux acteurs pour qu'ils commencent à jouer la portion d'action dramatique prévue dans le plan

Télévision 
 Action, chaîne de télévision thématique française
 Action, chaîne de télévision spécialisée canadienne
 Action, série télévisée américaine

Jeu vidéo 
 Jeu vidéo d'action, type de jeu vidéo basé sur des interactions en temps réel et qui fait essentiellement appel à l'habileté du joueur

Musique 
 Action, hauteur des cordes sur le manche d'un instrument de musique
 Action, chanson de Def Leppard

Religion 
 Action de grâce, attitude de reconnaissance envers Dieu également devenue fête laïque
 Action catholique, nom d'ensemble des mouvements créés par l'Église catholique au  dans le cadre du catholicisme social à destination de catégories précises de la société
 Action du Christ et de l'Église, un nom donné à la messe
 Bonne action, geste empreint de charité

Presse 
 Action, journal militant créé en mai 1968
 Action, comics anglais controversé des années 1970
 Action Comics, comics américain consacré à Superman
 ''Action, journal proche du PCF puis infédodé au PCF à partir de 1949, créé en 1943 et disparu en 1952

Autres 
 Action Park, ancien parc d'attractions et aquatique situé à Vernon, dans le New Jersey, aux États-Unis.
 Action, parti politique italien

Voir aussi 
 

Homonymie
Homonymie de titre